Wolfsfliege steht für
 Große Wolfsfliege
 Kleine Wolfsfliege